Kay může být:

 Kay – německý název městečka Kaiu v estonském kraji Raplamaa
 Kay (příjmení) – příjmení osob
 Kay (počítač) –  jedna z ruských variant počítače Sinclair ZX Spectrum

rodné jméno
 Kay Adamsová – fiktivní postava z románu Kmotr
 Kay Goldsworthy (* 1956) – anglikánská duchovní
 Kay Panabaker (* 1990) – americká herečka a zooložka
 Kay Stenshjemmet (* 1953) – norský rychlobruslař